Daniel B. Wesson I (1825-1906) Daniel B. Wesson inventeur et cofondateur du fabricant d'armes à feu Smith & Wesson.
 Daniel B. Wesson II (1916-1978)  inventeur et fondateur du fabricant d'armes à feu Dan Wesson Firearms, petit-fils de Daniel B. Wesson I
 Daniel B. Wesson III († 1990) fils de Daniel B. Wesson II
 Dan Wesson Firearms ou simplement Dan Wesson marque de revolvers, pistolets semi-automatiques, fusils et munitions